Loch Katrine – lago della Columbia Britannica (Canada)
 Loch Katrine – lago della Nuova Scozia (Canada)
 Loch Katrine – lago della Nuova Zelanda
 Loch Katrine – lago della Scozia